Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à Tokyo du  au .

L'épreuve de double voit s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková.

Primes et points 

Source:

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1987
Championnat Double
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en janvier 1987
Tennis en février 1987